

Patronyme 

 Anna Halprin, née Ann Schuman (1920-2021), une danseuse et chorégraphe américaine.
 Geoffroy Schuman, orfèvre strasbourgeois du .
 Robert Schuman (1886-1963), homme d'État français.
 William Schuman (1910-1992), compositeur, lauréat du Prix Pulitzer de la musique, fondateur du Juilliard String Quartet.

Institutions et organisations 

Institutions et organisations faisant référence à Robert Schuman :

 Gouvernement Robert Schuman (1), du  au .
 Gouvernement Robert Schuman (2), du  au .
 Déclaration Schuman, lancée en 1950 par Robert Schuman, qui a mené à la création en 1951 de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
 Fondation Robert-Schuman, institution française d'aide politique.
 Lycée Robert Schuman de Metz.
 Université Robert-Schuman (ou Strasbourg III), ancienne université de Strasbourg.
 Institut universitaire de technologie Robert-Schuman, au sein de cette université.

Architecture 

Ouvrage architecturaux faisant référence à Robert Schuman :

 Schuman, station du métro de Bruxelles et gare de chemin de fer au pied des institutions européennes.
 Rond-point Robert Schuman dans le quartier européen à Bruxelles.
 Tunnel Schuman et tunnel Schuman-Josaphat dans le quartier européen à Bruxelles.
 Pont Schuman, pont routier franchissant la Saône, situé dans la ville française de Lyon.

Patronyme anglais